Personen
David Endt, Nederlands sportjournalist en schrijver
Enno Endt, Nederlands taalkundige en schrijver
Johann Endt, Duits heemkundige

Zie ook 
Ent, doorverwijspagina